

Biologie 
 Le Hampshire est un porc noir à ceinture blanche.
 Hirondelle à ceinture blanche

Sport 
 la ceinture blanche dans les Budō, notamment le judo, le karaté et l’aïkido, est la ceinture du premier niveau, celle du débutant.

Voir aussi 
  
 
 
 Ceinture rouge